Николай Данилевский:
 Данилевский, Николай Васильевич (1804—1847) — русский писатель, поэт.
 Данилевский, Николай Николаевич (1885—1938) — один из первых русских военных лётчиков.
 Данилевский, Николай Сергеевич (род. 1965) — российский художник, декоратор, член арт-группы «Старый город», внук А. С. Данилевского.
 Данилевский, Николай Яковлевич (1822—1885) — русский философ, идеолог панславизма. Примечания